Jean-François Charles peut désigner :
 Jean-François Charles (1952-), auteur belge de bande dessinée ;
 Jean-François Charles, clarinettiste et compositeur français.